Ключ 162 (трад. и упр. 辵, [辶]) — ключ Канси со значением «гулять»; один из 20, состоящих из семи штрихов.

В словаре Канси есть 381 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма произошла от идеограммы ключа 54, изображавшей часть улицы и след от ноги.

Иероглиф используется в значении «гулять, идти (бежать) с остановками».
Полная форма иероглифа 辵 довольно сложна, поэтому его употребляют в сокращенном виде 辶.

Это сильный ключевой знак.

В словарях находится под номером 162.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 162  на сайте graphemica.com
 Ключ 162 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи